Aberlour kan syfta på:

 Aberlour (destilleri) – en speysidewhisky från skotska höglandet
 Charlestown of Aberlour – en ort i Moray, Skottland
 Burn of Aberlour – ett vattendrag i Moray, Skottland